McNeely est un patronyme porté notamment par :

 Big Jay McNeely (1927-2018), saxophoniste et chef d'orchestre de rhythm and blues américain ;
 Clifton McNeely (1919-2003), joueur américain de basket-ball ;
 Joel McNeely (1959-), compositeur américain de musiques de films ;
 Phil McNeely, homme politique canadien ;
 Tyler McNeely (1987-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace.